Progne bezeichnet:
 eine Gattung der Schwalben, siehe Progne (Gattung),
 eine Person der Griechischen Mythologie, siehe Prokne (Mythologie).